Municipio de Upper puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Upper (condado de Crawford, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Upper (condado de Sebastian, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sebastian.
 Municipio de Upper (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Cape May.
 Municipio de Upper (condado de Lawrence, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.